Jackel steht für:

 Jackel (Aitrang), Ortsteil von Aitrang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Jackel (Bad Wilsnack), Gemeindeteil von Bad Wilsnack, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Naturschutzgebiet Jackel im Landkreis Prignitz, Brandenburg

Jackel ist der Familienname folgender Personen:
 Conny Jackel (1931–2008), deutscher Jazzmusiker
 Mike Jackel (* 1959), kanadisch-deutscher Basketballspieler
 Thomas Jackel (* 1995), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Jäckel